Vanuatuaans voetbalelftal (mannen)
 Vanuatuaans voetbalelftal (vrouwen)